Grillo puede referirse a:
 Grillos (en plural), instrumento de tortura.
 Grillo, insecto de la familia Gryllidae.
 The grillo, banda de rock madrileña.
 Villanueva del Grillo, despoblado español situado en la provincia de Burgos.

Personas
 Beppe Grillo, cómico y actor italiano. 
 Elio Gómez Grillo (1924 - 2014), abogado, criminólogo y penitenciarista venezolano.
 Ernesto Grillo (1929 - 1998), exfutbolista y entrenador argentino.
 Frank Grillo, actor estadounidense.
 Giovanni Battista Grillo (c. 1570 - 1622), compositor y organista italiano de fines del Renacimiento.
 Grillo Villegas, compositor, guitarrista y cantante de rock boliviano.
 Homero Grillo, educador rural uruguayo.
 Maria Grillo, botánica italiana.
 Oscar Alberto Grillo, conocido popularmente como Germán Kraus, actor argentino.
 Oscar Grillo, historietista argentino.
 Santiago Grillo, windsurfista colombiano.

Personajes de ficción
 Grillo parlante, personaje de la novela Las aventuras de Pinocho (Le avventure di Pinocchio), de Carlo Collodi.
 Pepito Grillo, personaje de la película Pinocho (1940) basado en el grillo parlante.

Enlaces externos 
, grillos y grilla.